Масевич, Алла Генриховна (1918—2008) — советский и российский астроном, заслуженный деятель науки РСФСР (1987).
 Масевич, Маргарита Генриховна (род. 1919) — советский и российский правовед, заслуженный деятель науки РФ (1995).
 (1904) Масевич — типичный астероид главного пояса, который принадлежит к редкому спектральному классу R.

См. также 
 Масевичи